Voglsam ist der Ortsname von

 Voglsam (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Voglsam (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Voglsam (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Voglsamer